Heinz Wehner ist der Name folgender Personen:

* Heinz Wehner (Jazzmusiker) (1908–1945), deutscher Jazzmusiker, Arrangeur und Kapellmeister
 Heinz Wehner (Historiker) (1934–2012), deutscher Wirtschaftshistoriker
 Heinz-Dieter Wehner (1942–2016), deutscher Rechtsmediziner